Марьинский сельсовет

 Марьинский сельсовет — сельсовет в Загорском районе Московской области (1929—1976)
 Марьинский сельсовет — сельсовет в Загорском районе Московской области (1990—1994)
 Марьинский сельсовет — сельсовет в Красногорском районе Московской области (1954—1994)
 Марьинский сельсовет, с 2004 станица Марьинская — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Кировском районе Ставропольского края, упразднён в 2017
 Марьинский сельсовет — сельское поселение Кирсановского района Тамбовской области
 Марьинский сельсовет — сельсовет в Пристенском районе Курской области до 1959, преобразован в поссовет (рабочий посёлок)